IV. Fülöp makedón király
 IV. Fülöp francia király (1268–1314)
 IV. Fülöp burgundiai herceg (1478–1506), I. Fülöp néven kasztíliai király
 IV. Fülöp spanyol király (1605–1665), III. Fülöp néven portugál király